NITEC, akronymet kan henvise til forskellige artikler:

 Det Nationale IT-Efterforsknings Center – det danske rigspolitis efterforskningscenter for IT-kriminalitet.

 Nitec Solutions Limited – engelsk IT-firma.